Vlastec je název více míst:
 Vlastec (okres Písek), obec v okrese Písek, její katastrální území a její hlavní (sídelní) vesnice
 Vlastec (Křivoklátská vrchovina), vrch v Křivoklátské vrchovině, na území obce Skryje v okrese Rakovník, nejvyšší vrch okresu Rakovník
 Malý Vlastec, jeden z vedlejších vrcholů vrchu Vlastec

Externí odkazy